Reinickendorf (district), een district van de Duitse hoofdstad Berlijn
 Reinickendorf, een stadsdeel binnen het gelijknamige district